Hajnal Jenő (1889–1977) író, újságíró, lapszerkesztő
 Hajnal Jenő (1954) tanár, művelődési központ-igazgató, a vajdasági Magyar Nemzetiségi Tanács elnöke